trinitrobenzeny:
 1,2,3-trinitrobenzen, 
 1,2,4-trinitrobenzen, 
 1,3,5-trinitrobenzen,